Во время Гражданской войны в Испании противоборствующие стороны использовали весьма разнообразный стрелковый арсенал. Место находилось как для новейших на тот момент пистолет-пулемётов (например Star SI-35), так и для архаичных игольчатых ружей (винтовка Шасспо). Для многих образцов факт боевого применения является предположительным, о других известно что они применялись, но неизвестно когда и где именно, в каких количествах и с какими результатами.

Пистолеты и револьверы

Револьверы 
  — револьвер Орбеа образца 1884 года (Orbea М1884). Испанская копия разламывающихся револьверов Смит-Вессона, калибр 11 мм.
  — револьвер Бейстегуи образца 1909 года (Beistegui M1909). Подражание Смит-Вессонам с откидным барабаном, калибр 9 мм (.38 Long или 38 Special).

  — револьвер Лебель образца 1892 года (revolver mle 1892 8 mm). Калибр 8 мм.
  — револьвер Наган образца 1895 года. Калибр 7,62 мм.

Пистолеты 
  — Астра 400 (Astra 400) образца 1921 года. Калибр 9 мм Ларго, штатный образец испанской армии.
  — Астра 300 (Astra 300) Калибры 9×17 мм, 7,65 мм. Уменьшенная версия предыдущей модели, штатный образец испанских ВМС.
  — Кампо-Гиро образца 1913/16 года (Campo Giro modelo 1913/16) . Калибр 9 мм Ларго.
  — Стар образца 1920/21/22 года. Калибры 9 мм Ларго и 7,65 мм, штатное оружие Гражданской гвардии. Базируется на конструкции Кольта М1911.
  — Стар образца 1919 года. Калибры 6,35, 7,65 и 9×17 мм. Имел прозвище «Профсоюзный» (sindicalista), так как часто использовался членами CNT.
  — Хо-Ло-Ар (JO-LO-AR). Калибр 9 мм Ларго, базируется на конструкции пистолетов Штайр 1909.
  — Garate, тип Руби, калибр 7,65 мм. Немного увеличенный Браунинг 1906.
  — Llama VII, калибры 9 мм Ларго и .45 АКП. Базируется на конструкции Кольта М1911.
  — Llama VI, калибр 9×17 мм. Базируется на конструкции Кольта М1911, но имеет существенно меньшие размеры.
  — Isard, калибр 9 мм Ларго. Базируется на конструкции Кольта М1911, производился во время войны в Барселоне. Выпущено около 200 единиц.

  — Пистолет образца 1933 года (ТТ-33). Калибр 7,62 мм.

  — Люгер П08, калибр 9 мм.
  — Вальтер ПП и ППК, калибры 7,65 и 9 мм. Патрон 7,65×17 мм, 9×17 мм.

  — Вальтер П38, калибр 9 мм.

  — Штайр образца 1912 года, калибр 9 мм.

  — Беретта образца 1935 года, калибр 7,65 мм.
  — Глизенти образца 1910 года, калибр 9 мм.

  — Бергман-Байярд образец 1903/08, калибр 9 мм Ларго.
  — Браунинг образец 1900 года (FN Browning M1900), калибр 7,65 мм.

Автоматические пистолеты 
  — Астра 900-й серии (900/901/902/903/904), базируется на конструкции Маузер C96, калибр 7,63 мм. Являлся штатным образцом Гражданской и Штурмовой гвардии.
  — Бейстегуи Ройал ММ31. Так же базируется на конструкции Маузер C96, калибр 7,63 мм. Произведено около 10 тысяч единиц.
  — Бейстегуи Ройал ММ34. Вариант предыдущей конструкции. Около 800 единиц.
  — Стар образец 1932 года, калибр 9 мм. Мог использоваться республиканцами на северном фронте.

Пистолет-пулемёты 

  — Стар SI-35 и RU-35, были приняты на вооружение испанской армии, калибр 9 мм Ларго. Около 100
  — Goliat MX-1935, калибр 9 мм Ларго.
  — Naranjero (Наранхеро) образец 1938 года. Калибр 9 мм Ларго, испанская копия немецкого Бергманн МП28. Республиканцы располагали 2 тысячами экземпляров.
  — Labora-Fontbernat, калибр 9 мм Ларго. Около 1000.

  — Бергманн МП18, калибр 9 мм Люгер. Республиканцы получили 167 экземпляров.
  — Бергманн МП28, калибры 9 и 7,65 мм.

  — Бергманн МП34, калибр 9 мм Люгер.
  — ERMA EMP-35, калибр 9 мм Люгер. Республиканцы получили 3 250 экземпляров.

  — Таллин-Арсенал, калибр 9×20 мм Браунинг. Эстонская версия МП18, республиканцы получили около 500 единиц.

  — SIG образец 1920 года, калибр 7,65. Швейцарская версия МП18.
  — Суоми КП/-31, калибр 9 мм Люгер. Около 410.

Винтовки и карабины 

  — карабин Tigre — копия Винчестер Мод. 1892. .44-40 Winchester, производили до 1938.
  — карабин Дестройер, образца 1921 года (carabina Destroyer modelo 1921). Продольно-скользящий затвор, использовал пистолетные патроны 9×23 мм Ларго. Был у Гражданской гвардии и тюремной службы.
  — винтовка Маузера образца 1893 года. Калибр 7 мм, патрон 7×57 мм, штатная испанской армии.
  — карабин Маузера образца 1895 год. Калибр 7×57 мм, штатный образец испанской армии.
  — укороченная винтовка Маузера образца 1916 года. Калибр 7×57 мм, штатная испанской армии. Всего испанских винтовок и карабинов Маузер поставлено около 300 000.

  — винтовка Веттерли образца 1870. Однозарядная, калибр 10,4×47 мм R. Республиканцы получили около 13 000 винтовок Веттерли (вероятно и Веттерли-Витали).
  — винтовка Веттерли — Витали образца 1870/87. Магазинная, калибр 10,4×47 мм R.
  — винтовка Манлихера — Каркано образца 1891 года. Калибр 6,5×52 мм.
  — укороченная винтовка и карабин Манлихера — Каркано обр. 1891/24. Калибр 6,5×52 мм.

  — винтовка Маузера — Фергуиеро обр. 1904. Возможно использовалась франкистами, 6,5×58 мм.

  — винтовка Бердана № 1 и винтовка Бердана № 2. Калибр 10,75×58 мм R.
  — винтовка Мосина образца 1891 года. Калибр 7,62×54 мм R.

  — винтовка Мосина образца 1891/30 года. Калибр 7,62×54 мм R. Получено 219 160.
  — карабин Мосина образца 1938 года. Калибр 7,62×54 мм R.

  — карабин образца 1891/98/25 года (wz. 91/98/25). Калибр 7,92х57 мм. Польская переделка винтовки Мосина под немецкий патрон.

  — карабин Маузера образца 1929 года (Mauser Karabinek wz. 29 Radom). Калибр 7,92×57 мм. Республиканцами получено 15 100 единиц.

  — винтовка образца 1924 года (Puška vz. 24). Калибр 7,92×57 мм. Чехословацкий вариант Mauser 98, республиканцами получено 50 000 единиц.

  — винтовка образца 1888 года. Калибр 7,92×57 мм.
  — винтовка образца 1888/97 года. Калибр 7,92×57 мм.
  — винтовка Маузера образца 1898 года (Mauser 98). Калибр 7,92×57 мм.
  — карабин Маузера образца 1898 года (Mauser 98AZ). Калибр 7,92×57 мм, республиканцам поставлено 2 000 единиц.
 / — винтовка, укороченная винтовка и карабин Маузера образца 1891 года. Калибр 7,65×53 мм. Производились в Германии для Аргентины.

  — винтовка и укороченная винтовка Маузера образца 1890 года. Калибр 7,92×57 мм. Производились в Германии для Турции.

  — винтовка Маузера 98к. Калибр 7,92×57 мм.

  — винтовка Маузера образца 1889 года. Калибр 7,65×53 мм.
  — винтовка Маузера образца 1889/16 года. Калибр 7,92×57 мм.

  — винтовка Маузера образца 1895 года. Калибр 7×57 мм. Соответствует испанским Маузерам 1893 г.
  — винтовка Маузера образца 1912 года. Калибр 7×57 мм.

  — винтовка и карабин Маузера образца 1895, 1901 и 1910 года. Калибр 7×57 мм. Республиканцами получено 20 000 из Мексики.

  — винтовка и карабин Маузера образца 1897/1907/1927 года. Калибр 7,92×57 мм.

  — винтовка Манлихера образца 1892 и 1893 года. Калибр 6,5×53 мм.

  — винтовка Манлихера образца 1895 года. Калибр 6,5×54 мм R.

  — винтовка Манлихера образца 1888/90 года. Калибр 8×50 мм R.
  — карабин Манлихера образца 1890 года. Калибр 8×50 мм R.
  — винтовка и карабин Манлихера образца 1895 года. Калибр 8×50 мм R.

  — винтовка Манлихера обр. 1895/24. 7,92×57 мм. Винтовок и карабинов Манлихера всех марок республиканцами получено 27 000. 5000 захвачено «Сервера» 15.04.1937 с пароходом «Hordena».

  — винтовка Шасспо образца 1866 года (Fusil modèle 1866). Калибр 11×59 мм R, игольчатая, однозарядная.
  — длинная и короткая винтовки Гра образца 1874/80 года (Fusil Gras mle 1874). 11×59 мм R, однозарядные.
  — винтовка Гра — Кропачека образца 1874/78 года. Калибр 11×59 мм R, подствольный магазин.
  — винтовка Гра — Кропачека образца 1884 года. Калибр 11×59 мм R, подствольный магазин. Винтовок и карабинов Гра всех модификаций республиканцами получено 10 000 единиц.
  — винтовка Кропачека образца 1885 года (Fusil d’Infanterie Mle 1885). Калибр 11×59 мм R, подствольный магазин. Республиканцами получено 1700 единиц.
  — винтовка Лебель образца 1886/1893 года. Калибр 8×50 мм R.
  — карабин Лебель образца 1892 года. Калибр 8×50 мм R.
  — винтовка Лебель образца 1916 года. Калибр 8×50 мм R. Винтовок и карабинов Лебель всех модификаций республиканцами получено 10 900 единиц.
  — карабин Бертье образца 1890 года. Калибр 8×50 мм R.
  — короткая винтовка Бертье образца 1892 года. Калибр 8×50 мм R.
  — винтовка Бертье образца 1907/15 года. Калибр 8×50 мм R.
  — винтовка и короткая винтовка Бертье образца 1916 года. Калибр 8×50 мм R. Винтовок и карабинов Бертье всех модификаций республиканцами получено 37 400 единиц.

  — винтовка Спрингфилд образца 1903 года (United States Rifle, Caliber .30, Model 1903). Калибр 7,62x63 мм (.30-06 Springfield).
  — винтовка Энфилд обр. 1917 г. (United States Rifle, cal .30, Model of 1917). 7,62×63 мм (.30-06 Springfield). Возможно, составляли часть из полученных республиканцами 27 000 винтовок калибра .303 British (см.ниже).
  — карабин Кольт Лайтнинг (Colt Lightning Carbine). Калибр 11×33 мм R (.44-40 Winchester), помповая перезарядка. Предположительно имелись у республиканцев.
  — винтовка Ремингтон образца 1871 года. Калибр 11×57 мм R (.43 Spanish), качающийся затвор.
  — винтовка Ремингтон образца 1871/89 года.

  — винтовка Винчестера образца 1895 года. Калибр 7,62×54 мм R, производились в США для России. Республиканцами получено 9 000 единиц.

  — винтовки Ли-Метфорд Mк I*/II образца 1888 и 1892 года. Калибр 7,7×56 мм R (.303 British).

  — карабин Ли-Метфорд образца 1894 года. Калибр 7,7×56 мм R (.303 British).
  — винтовка Ли-Энфилд образца 1895 года. Калибр 7,7×56 мм R (.303 British).
  — винтовка Ли-Энфилд СМЛЕ Mк I образца 1902 года. Калибр 7,7×56 мм R (.303 British).
  — винтовка Энфилд образца 1914 года (Rifle, .303 Pattern 1914). 7,7×56 мм R (.303 British).

  — винтовка Росса Mк III образца 1910 года. Калибр 7,7×56 мм R (.303 British). Всего республиканцами получено 27 000 единиц винтовок под патрон .303 British, вероятно всех описанных выше моделей, а также, возможно, в это число входило какое-то количество американских М1917 (см.выше).

  — винтовка и карабин Шмидта-Рубина образца 1889/96 года. Калибр 7,59×53 мм.
  — винтовка и карабин Шмидта-Рубина образца 1911 года (Infanteriegewehr Modell 1911). 7,5×55 мм.

  — винтовка и карабин Арисака образца 1897 года (Тип 30). Калибры 6,5×51 мм SR и 7,92×57 мм. Имелись у республиканцев.
  — винтовка и карабин Арисака образца 1905 года (Тип 38). Калибры 6,5×51 мм SR и 7,92×57 мм. Имелись у республиканцев.

Ручные пулемёты 

  — Гочкис образец 1922 года и образец 1925 года (Fusil ametrallador Hotchkiss modelo 1925, calibre 7 mm). Калибр 7х57, состоял на вооружёнии испанской армии. Республиканцы имели 1 200 единиц.
  — Астра-Унион образец 1927 года. Калибр 7х57, состоял на вооружёнии испанской армии.
  — SECN образец 1924—25 года. Калибр 7×57 мм, испанская версия пулемёта Бертье.
  — Trapote образец 1932 года. Калибр 7х57, состоял на вооружёнии испанской армии, произведено небольшое количество.

  — пулемёт Шоша, калибр 8×50 мм R. Республиканцам доставлено 400 единиц. 5000 захвачено франкистским кораблём 18 октября 1936 г. с пароходом «Silvia»
  — Гочкис образец 1909 года, калибр 8×50 мм R. Республиканцам поставлено 500 единиц.
  — MAC M1924/29, калибр 7,5×54 мм.

  — DWM/KGM образец 1908/15 (MG-08/15), патрон 7,92×57 мм. Поставлено 1300.

  — Льюис Мк 1. Калибр 7,7 мм, патрон .303 British. Республиканцам поставлено 800 единиц.
  — Виккерс-Бертье образец 1928 года, калибр 7,65 мм. Республиканцам поставлено 233 единицы.

  — Максим-Токарев, калибр 7,62 мм, патрон 7,62×54 мм R. Республиканцам поставлено 3 750 единиц.
  — Дегтярёв ДП-27, калибр 7,62 мм, патрон 7,62×54 мм R. Республиканцам поставлено 5 146 единиц.

  — Fiat S образец 1922 года, калибр 6,5×52 мм.
  — Fiat образец 1926 года, калибр 6,5×52 мм.
  — Breda образец 1926, 1929 и 1930 года, калибр 6,5×52 мм.

  — Мендоза образец 1914 года, калибр 7×57 мм.

  — Browning wz. 1928 калибр 7,92 мм. Польская версия Браунинг M1918. Республиканцам поставлено 473 единицы. 100 захвачено франкистским кораблём 18 октября 1936 г. с пароходом «Silvia».

  — ZB vz. 26, калибр 7,92 мм.
  — ZB vz. 30, калибр 7,92 мм. ZB vz. 26 и ZB vz.30 в сумме республиканцам поставлено 2 000 единиц.

  — Штайр-Золотурн МГ30, калибр 7 мм.

Станковые пулемёты 

  — Гочкис образцов 1907, 1907/09, 1917/12 и 1914 годов, калибр 7×57 мм. Состоял на вооружёнии испанской армии.

  — пулемёт Кольта образцов 1915 и 1914 годов, калибр 7×57 мм. Состоял на вооружёнии испанской кавалерии. Помимо образцов имевшихся в армии, республиканцы получили 1 562 калибра 7,62×54 из СССР.

  — пулемёт Максима-Норденфельда образец 1897 года, калибр 7×57 мм.
  — пулемёт Виккерс-Максим образец 1905 года, калибр 7×57 мм.
  — пулемёт Виккерс-Максим образец 1912 года, калибр 7,69 мм .303 British. Поставлено 10.

  — пулемёт пулемёт Шварцлозе образец 1907 года, калибр 8×50R мм. Республике поставлено 92. 250 захвачено франкистским кораблём 18 октября 1936 г. с пароходом «Silvia».

  — пулемёт Шварцлозе образец 1907/12 года, калибр 6,5×52 мм.

  — DWM/KGM образец 1908 (MG08), калибр 7,92 мм.

  — Фиат-Ревелли образец 1914 года (Mitragliatrice M1914), калибр 6,5×52 мм.
  — Фиат образец 1935 года, калибр 8×59 мм.

  — пулемёт Сент-Этьен образец 1907/16 года, калибр 8×50 мм.

  — пулемёт Максим образца 1910 года, 1910/30 года, калибр 7,62×54 мм. Республиканцам поставлено 3 221 единица.

  — пулемёт Максим образца 1910/28 года, калибр 7,92 мм. Республиканцам поставлено 1 852 единиц.
  — пулемёт образца 1930 года (Браунинг), калибр 7,92 мм. Республиканцам поставлено свыше 1 700 единиц.

См. также 
 Бронетехника в Гражданской войне в Испании

Примечания

Источники 
 Gerald Howson. Arms for Spain. — ISBN 0-312-24177-1

 Artemio Mortera. Las pistolas españolas tipo Mauser.

 Jesús Casariego. Las armas en España.

 José Mario Armero y Manuel González. Armas y pertrechos de la guerra civil española. Ediciones Poniente. Madrid, 1981.

 Michael Alpert. El ejército republicano. Ruedo Ibérico. Páris, 1977.

 John Weeks. Armas de infantería. Editorial San Martín. Madrid, 1974.

Ссылки 
 PISTOLAS, GRANADAS. Armas de la infantería republicana (ПИСТОЛЕТЫ, ГРАНАТЫ [Оружие пехоты республиканцев)] на испанском
 Fusiles y mosquetones de la infantería republicana (Винтовки и карабины пехоты республиканской) на испанском
 Subfusiles, fusiles ametralladores y ametralladoras ligeras de la infantería republicana (Пистолеты-пулемёты, автоматические винтовки и лёгкие пулемёты пехоты республиканцев) на испанском
 Ametralladoras de la infantería republicana (Тяжёлые пулемёты пехоты республиканцев) на испанском
 Morteros (Миномёты республиканцев) на испанском
 Otras (Другое [оружие и снаряжение пехоты республиканцев — штыки, стальные шлёмы, химическая защита, головные уборы)]

Гражданская война в Испании
Стрелковое оружие